Edo związane z Japonią:
 Edo – miasto, dawna nazwa Tokio
 Zamek Edo w powyższym mieście
 okres Edo – okres w historii Japonii
 rzeka Edo – rzeka w regionie Kantō w Japonii

Edo związane z Nigerią:
 Edo – stan w Nigerii
 Imperium Edo – przedkolonialne państwo na terenie dzisiejszej Nigerii
 Edo (lud) – lud Edo w Nigerii, twórcy historycznego Królestwa Beninu (Imperium Edo)
 język edo – język używany w Nigerii

Inne:
 Edo (uniwersum Star Trek) – rasa humanoidów z planety Rubicun III
 EDO DRAM – rodzaj pamięci elektronicznej